

Patronyme 

 Bertrand Ier de Chalencon (?-1213), un évêque du Puy des  ;

 différents membres de la maison de Chalençon, dont la branche aînée prit le nom de Polignac après 1349 ;
 Bertrand de Chalençon dit de Polignac (?-1501), un évêque de Rodez du  ;
 Guillaume III de Chalençon-Polignac (?-1443), un évêque français du  ;
 Étienne de Chalençon (?-1231), un évêque du Puy du  ;

 Anthony Chalençon (né en 1990), un sportif français ;
 Pierre-Jean Chalençon (né en 1970), un collectionneur français.

Toponyme 

 Chalencon, une commune de l'Ardèche (région Rhône-Alpes) ;
 Chalencon, un hameau de la commune de Saint-André-de-Chalencon, dans la Haute-Loire (région Auvergne) ;
 Saint-André-de-Chalencon, une commune de la Haute-Loire (région Auvergne) ;
 Saint-Pal-de-Chalencon, une commune de la Haute-Loire (région Auvergne).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France